Ad Pios Usus (Hoogeveen) - een in 1631 opgericht fonds ten behove van kerkelijke activiteiten
 Ad Pios Usus (Smilde) - een in 1771 opgericht fonds ten behoeve van kerkelijke activiteiten
 Ad Pios Usus (Zundert) - een in 1913 opgerichte stichting ten behoeve van religieuze en sociale activiteiten